Акуратерс — латышская фамилия. Известные носители:
 Акуратерс, Волдемар (1921—1976) — советский и латвийский актёр.
 Акуратерс, Янис (1876—1937) — латвийский писатель.
 Акуратере, Ливия (1925—2017) — искусствовед.